Newry and Armagh steht für:

 Newry and Armagh (Wahlkreis, Northern Ireland Assembly), Wahlkreis für die Northern Ireland Assembly
 Newry and Armagh (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), Wahlkreis für das britische Unterhaus